Zkratka (značka) MCM může znamenat: 

 1900 – římskými číslicemi
 MCM (televizní kanál) – Ma Chaine Musicale, francouzský hudební televizní kanál
 Moderne Creation München – německá módní firma
 Multi Chip Module – pouzdro integrovaného obvodu